Disput (französisch , zu frz.  „Streitgespräche führen“; von lateinisch ) steht für:

 Streitgespräch, lebhaftes Wortgefecht, heftige Kontroverse 
 Disput (Zeitschrift), Mitgliederzeitschrift der Partei Die Linke

Siehe auch:

 Disputation